Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования, расположенное в городе Екатеринбурге, которое готовит экономистов различного профиля, технологов, юристов и специалистов в области государственного и муниципального управления.

История

До октябрьской революции 
В середине XIX века у Екатеринбургского духовного училища, основанного в 1836 году, возникла потребность в более вместительном здании (см. Здание бывшего Екатеринбургского духовного училища). В 1841 г. епархия выкупила у купца Ф. И. Коробкова просторный двухэтажный кирпичный дом по улице Уктусской 62-186 (ныне ул. 8 Марта, 62), по архитектуре — типичный образец усадьбы периода классицизма, построенной в Екатеринбурге М. П. Малаховым. Затем по поручению Пермской консистории, архитекторы Э. Х. Сорториус и В. Гуляев выполнили проект перестройки дома, поскольку в изначальном виде он не мог удовлетворять потребностям духовного училища. Архитектура нового здания, представляла образец стиля позднего, так называемого «безордерного» классицизма.

Долгое время одной из проблем Духовного училища было отсутствие домовой церкви. Деньги для постройки храма при училище пожертвовал купец В. С. Клушинин. Домовая церковь была выстроена на втором и третьем этажах здания, в углу северо-восточной части корпуса. 14 октября 1858 г. епископ Екатеринбургский Иона (Капустин), викарий Пермской епархии, освятил церковь в честь иконы Божией Матери Казанской, где богослужения совершали священники из преподавательской корпорации. В 1859 г. над храмом была сооружена деревянная колокольня с 7 колоколами.

В 1903 г. к длинной стороне учебного корпуса пристроили новое трёхэтажное здание. Фасадные решения новой и старой части здания получили единую трактовку. Авторами проекта перестройки учебного корпуса и дворового флигеля были находившиеся тогда на должности архитектора техники Куроедов и М. Л. Бяллозор. Архитектуру здания училища теперь определяли принципы «кирпичного» стиля.

В 1916 г. Указом Синода официально была открыта Екатеринбургская Духовная семинария, которая продолжала заниматься в том же здании Духовного училища. Уникальность здания заключается и в том, что духовное училище было первым в Екатеринбурге образовательным учреждением, соответственно, его открытие положило начало образовательной деятельности на Урале. Училище окончили известные писатели и учёные, среди которых профессор Петербургского университета и изобретатель в области радиосвязи Александр Попов, писатели Дмитрий Мамин-Сибиряк и Павел Бажов, известный историк русской церкви Антон Карташёв и другие.

Советский период 
В ноябре 1919 г., после восстановления советской власти, храм был закрыт. Духовное училище также было закрыто, а в его здании разместился только что открытый Уральский университет. В годы войны в нём размещалось военное промышленное предприятие, после чего оно снова было занято университетом.

В первой половине 1930-х годов здание было решено перестроить, стилистически объединив и надстроив 3 этажа.

В 1960-е годы, начались преобразования в народном хозяйстве, и Советскому Союзу потребовались экономисты с высшим образованием, поэтому остро встал вопрос об открытии экономических вузов. В здании бывшего духовного училища начал работать филиал Московского института народного хозяйства имени Плеханова.

10 октября 1967 года на базе экономического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького и свердловского филиала Московского института народного хозяйства (Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова) был организован Свердловский институт народного хозяйства (СИНХ). В 1981 году справа от старого здания был построен новый 7-этажный корпус СИНХа.

Современный период 
Свердловский институт народного хозяйства (СИНХ) образован 10.09.1967 по распоряжению Совета Министров СССР от 25.08.1967 № 2047-р, согласно распоряжению Совета Министров РСФСР от 30.08.1967 г. № 2329-р и приказу Министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 2.09.1967 № 401. СИНХ распоряжением Совета Министров – Правительства РФ от 24.07.1992 № 1367-р переименован в Уральский институт народного хозяйства (УрИНХ). Приказом Госкомитета РФ по высшему образованию от 30.06.1994 № 633 УрИНХ переименован в Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ).

В 2007 г. УрГЭУ в соответствии с классификатором Министерства образования Германии получил наивысший статус для образовательных учреждений (Н+).

В 2011 г. на церемонии открытия XII съезда Евразийской ассоциации университетов (ЕАУ), посвященного 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова, было объявлено о вступлении УрГЭУ в Евразийскую ассоциацию университетов.

Доходы 
За 2015 год доходы вуза составили 1 млрд руб., из которых государственное финансирование составило 236,2 млн руб.

Ректоры университета 
 1967—1968 — Готлобер Валентин Михайлович
 1968—1971 — Понаморёв Леонид Николаевич
 1971—1982 — Веселов Николай Григорьевич
 1982—1983 — и. о. Скулкин Михаил Романович
 1983—2005 — Камышов Валентин Митрофанович
 2005 — 09.11.2015 — Фёдоров Михаил Васильевич
 09.11.2015 — 25.11.2015 — и. о. Рогожин Сергей Алексеевич
 25.11.2015— — Силин Яков Петрович

История названий университета 
 1967—1990 гг. — Свердловский институт народного хозяйства (СИНХ);
 1990—1993 гг. — Уральский институт народного хозяйства (УрИНХ);
 1993— — Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ).

Примечания 

 
Экономические университеты России